

События

По месту

Римская империя 
 Консулы Патерн и Архесилай. Консулы в Галлии Марк Кассиан Латиний Постум и Марк Пиавоний Викторин.
 Готское вторжение:Готы с Сарматами, вторгаются на Балканы и Грецию. Они разоряют Мёзию и Фракию.Готы грабят множество городов южной Греции включая Афины, Коринф, Аргос и Спарту. Афинские силы (2,000 человек) под командованием историка Дексиппа, отогнали захватчиков на север где они были разбиты Римской армией под командованием императора Галлиена. Он одержал значимую победу вблизи от реки Нестос, на границе между Македонией и Фракией.
 Герулы вторгаются на побережье Чёрного моря, безуспешно атакуют Византий и Кизик. Римский флот наносит флоту Герулов (500 кораблей) поражение, но многие из них бегут в Эгейское море, где совершают рейд на острова Лемнос и Скирос.
 Авреол, возмущённый защитой Италии в ущерб родной Дакии, наносит поражение Викторину (соправителю в Галлии), провозглашается императором своей пехотой, и движется маршем на Рим.

Азия 
 Король Оденат из Пальмиры планирует кампанию в Каппадокии против Готов. Но убит вместе со своим старшим сыном, по-видимому по приказу императора Галлиена. Его сменяет жена Зенобия, и правит вместе с младшим сыном Вабаллатом Пальмирским царством.

Скончались 
 Оденат, король Пальмиры (убит)

См. также